«Девушка моей мечты» (Die Frau meiner Träume, букв.— «Женщина моих грёз») — цветной немецкий музыкальный кинофильм 1944 года режиссёра Георга Якоби.

По окончании войны в числе трофейных фильмов оказался в СССР, вышел в прокат и пользовался огромным успехом. По мнению кинокритика Майи Туровской, популярность фильма свидетельствовала «об острейшем дефиците нормального благополучия, европейского уровня жизни, наконец, эротической ценности женщины». Фильм подвергся критике со стороны партийных органов за идейную чуждость.

Сюжет 
Звезда ревю Юлия Кёстер (её играет Марика Рёкк), уставшая от поверхностных ролей, тайком от своего импресарио уезжает в отпуск на поезде. Однако коварный импресарио запрещает её камеристке оставить вещи в вагоне, и оставшаяся без билета, денег и багажа певица во время минутной остановки поезда случайно выходит на заснеженном полустанке где-то в горах, где из всех жителей только два ведущих взрывные работы горных инженера. Они и находят её, чуть не погибшую под обвалом. Никому не говоря, кто она такая, она остаётся у них переночевать. В то время как младший инженер (Вальтер Мюллер) сходит с ума от красавицы, старшего инженера Петера (Вольфганг Лукши) весьма раздражают вольные манеры примадонны. Не поддавшийся чарам мужчина разжигает в диве спортивный интерес. Пытаясь влюбить в себя непокорного инженера, она влюбляется сама. Однако постепенно старший инженер сменяет гнев на милость, и даже ведёт речи о свадьбе, хотя не знает, кто она на самом деле. Когда к ним является импресарио, поехавший вслед за камеристкой дивы, всё становится на свои места. Между влюблёнными происходит размолвка. Петер не верит, что такая женщина могла полюбить простого инженера. Примадонна возвращается в город и играет в мюзикле, одноимённом фильму. Петер решается приехать на представление и объясниться с Юлией. В новом мюзикле дива предстаёт совсем в ином образе, нежели раньше. Теперь это явно положительная героиня, и спектакль заканчивается свадьбой. Петер и Юлия признаются друг другу в любви.

Из фильма, снятого в предпоследний год войны, когда в Германии многие уже задумывались о её исходе, намеренно убраны детали, напоминающие о войне и политике. Лишь однажды, мельком, встречается символ нацистского режима: орёл со свастикой в когтях, и то лишь в виде эмблемы на тулье фуражки железнодорожного служащего, дающего сигнал к отправлению поезда (этот момент длится не более двух секунд). Правда, война заметна по контексту фильма: в кадре мало мужчин призывного возраста; главная героиня поначалу принимает взрывные работы за выстрелы; подразумевается действие системы нормированного распределения пищевых продуктов (импресарио и камеристка главной героини не могут купить в вокзальном буфете никакой еды, кроме куска сыра), и т. д.

Факты 

 В советском прокате конца 1940 — начала 1950-х гг. фильм шёл с оригинальной немецкой звуковой дорожкой, с русскими субтитрами, с заставкой «Этот фильм взят в качестве трофея» и с ограничением «Дети до 16 лет не допускаются».
 Упоминается в 6 серии киносериала «Семнадцать мгновений весны» как фильм, который ненавидел Штирлиц, при этом демонстрируются некоторые его фрагменты.
 В фильме «О возвращении забыть» Гитлер слушает доклад о потоплении транспорта, в то время как на экране демонстрируется один из финальных эпизодов фильма «Девушка моей мечты».
 В сериале «Место встречи изменить нельзя» Шарапов, уходя от «хвоста», идёт в кинотеатр, на котором висит афиша этого фильма.
 В прологе фильма «Что посеешь...» эстонского советского режиссёра Пеэтера Симма фильм «Девушка моей мечты» показывают в сельском кинотеатре . По сюжету агитатор требует остановить сеанс фильма, называя его героиню «гитлеровской шлюхой».

Примечания

Ссылки 
 Залесский В. «Примадонна Рейха», газета «Завтра» № 34(299), 24.08.1999
 Фильм на сайте kino-teatr.ru
 Видео — Frau meiner Träume (The Woman Of My Dreams) UFA 1944

Фильмы-мюзиклы Германии
Трофейные фильмы в СССР
Художественные фильмы нацистской Германии
Фильмы Георга Якоби